Wobus ist der Familienname von:

 Anna M. Wobus (* 1945), deutsche Biologin
 Ulrich Wobus (* 1942), deutscher Biologe